Церковь Святого Саркиса  — армянская церковь в Дамаске (Сирия) построена в честь  Святого Саркиса. Церковь расположена на территории старого города христианском квартале Баб Шарки. При церкви действует армянская школа и резиденция армянского митрополита. Здание резиденции было перестроено из средневекового караван-сарая. Во дворе храма установлен памятник создателю армянского алфавита Месропу Маштоцу.

История 
2 апреля 2010 года церковь посетил президент Армении Серж Саргсян.

23 августа 2013 года церковь подверглась нападению. Погиб один человек.
20 ноября 2013 года возле церкви разорвался снаряд, пострадали дети.

См. также 
 Армяне в Сирии

Ссылки 
 Мемориальный памятник к 100-летию геноцида армян установят в Дамаске

Примечания 

Дамаск
Саркис
Дамаск